L’ordre du mérite patriotique en République démocratique allemande (RDA),
 L’ordre du mérite patriotique en Russie.